Armée révolutionnaire peut désigner :

En France 
 Armée révolutionnaire (1793), une institution de la Révolution française
 Armée révolutionnaire française, forces armées françaises durant la Révolution française
 Armée révolutionnaire bretonne

En Asie 
 Armée révolutionnaire, un groupe armé japonais

En Océanie 
 Armée révolutionnaire de Bougainville

En Amérique 
 Armée révolutionnaire du Québec
 Armée révolutionnaire du peuple, un groupe armé argentin
 plusieurs